Příjmení Grebeníček nosí více významných osobností:

 Alois Grebeníček (1922–2003) – československý vyšetřovatel Státní bezpečnosti a otec Miroslava Grebeníčka
 Miroslav Grebeníček (* 1947) – český komunistický politik
 Růžena Grebeníčková (1925–1997) – česká literární historička, teoretička a překladatelka

Externí odkazy